Коробовская — название населённых пунктов:

Россия 
 Коробовская — деревня в Кирове Кировской области.
 Коробовская — деревня в Шатурском районе Московской области.